Termenul „Larsson” se poate referi la:
 Nume scandinav, în suedeză înseamnă fiul lui Lars.
 Henrik Larsson
 Carl Larsson
 Stieg Larsson
 Stig Larsson (regizor)
Vezi și
 Larsen
 Larson